Extreem luid & ongelooflijk dichtbij, uit 2005, geschreven door Jonathan Safran Foer
Extremely Loud & Incredibly Close (film), de verfilming uit 2011 van Stephen Daldry